Таран Анатолій Васильович (1940—1995) — український поет, журналіст
 Таран Андрій Іванович (1883—1967) — російський, український та радянський художник-монументаліст
 Таран Андрій Васильович — Міністр оборони України
 Таран Артем Юрійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Таран Вадим Володимирович (*1965) — колишній радянський та український футболіст, захисник
 Таран-Терен Віктор Васильович (1941) — український письменник, політик, народний депутат України
 Таран Віктор Вікторович (1977) — український історик, політолог; син Віктора Тарана (Терена)
 Таран Жан Миколайович (1937) — радянський український художник-мультиплікатор, член Національної Спілки кінематографістів України
 Таран Ігор Петрович (1971) — український футболіст, захисник. Екс-гравець студентської збірної України.
 Таран Леся Йосипівна (1952) — український громадський та політичний діяч, перший заступник голови Секретаріату партії «Єдиний центр»
 Таран Людмила Василівна (1954) — українська поетеса, прозаїк, літературний критик, журналіст
 Таран Микола Михайлович (1990) — український бігун-ультрамарафонець (дистанція від 21 км до 100 км), офіційний рекордсмен України.
 Таран Олег Анатолійович (1960) — український футбольний тренер. У минулому — відомий радянський та український футболіст
 Таран Олег Миколайович (1974—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Павло Таран
 Таран Павло Андрійович (1916—2005) — радянський військовий льотчик. Двічі Герой Радянського Союзу.
 Таран Павло Олександрович — український хокеїст, захисник.
 Таран Петро Тихонович (1919—1943) — радянський військовий, Герой Радянського Союзу.
 Таран Руслана Олексіївна (1970) — українська яхтсменка, триразовий призер Олімпійських ігор
 Таран Сергій Вікторович (1969) — український політолог; син Віктора Тарана (Терена)
 Таран Сергій Миколайович (1988) — український футболіст
 Таран Теодосій (1896—1938) — діяч партії боротьбістів, з 1920 — КП(б)У
 Таран-Жовнір Юрій Миколайович (1927—2003) — український металознавець, академік НАНУ.

Примітки 

Українські прізвища